100 meter butterfly for mænd under sommer-OL 2012 vil fandt sted 2. og 3. august i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

100m butterfly mænd